Applus bzw. APplus steht für:

 Applus Services, S.A., börsennotiertes internationales Inspektions-, Prüfungs- und Zertifizierungsunternehmen
 Applus+ IDIADA, spanischer Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie